Sigurnosno-informativna služba
SiS
Secret Intelligence Service